Missholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Missholm, Korpo, Åboland, 
 Missholm, Borgå, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar